Howell steht für:
 Howell (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Howell (Torpedo), Torpedo der US Navy aus dem 19. Jahrhundert

Howell steht für folgende

geografische Objekte:
 Howell Peak, Berg im Viktorialand, Antarktika
 Mount Howell, Berg auf der Thurston-Insel, Antarktis

Orte im Vereinigten Königreich:
 Howell (Lincolnshire), Ort in Lincolnshire, England

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Howell (Arkansas)
 Howell (Georgia), Ort im Echols County, Georgia
 Howell (Idaho), Ort im Bois County, Idaho
 Howell (Kansas), Ort im Fort County, Kansas
 Howell (Louisiana)
 Howell (Michigan), Stadt im Livingston County, Michigan
 Howell (Missouri)
 Howell (Nebraska)
 Howell (Pennsylvania), Ort im Cumberland County, Pennsylvania
 Howell (Tennessee), Ort im Lincoln County, Tennessee
 Howell (Utah), Ort im Box Elder County, Utah
 Howell (Wyoming), Ort im Albany County, Wyoming

Siehe auch:
 Howells
 Hovell